Villa San Pietro ima više značenja:
 Villa San Pietro, Cagliari
 Villa San Pietro, Cuneo